Filmstúdió
Hangstúdió
Rádióstúdió
Szinkronstúdió
Televízióstúdió
Nyelvstúdió
Fényképészeti stúdió, műterem
Stúdió, a Magyar Televízió 1980–1998 között sugárzott heti kulturális műsora kezdetben Szegvári Katalin, Győrffy Miklós Baló György, Petrányi Judit és Kepes András vezetésével Érdi Sándor főszerkesztésében.